«Тече вода» () — альбом певицы Софии Ротару, все песни которого исполнены на украинском языке. Альбом записан в 2004 году на студии Franchising Records и издан на CD. Альбом представляет собой компиляцию студийных записей, сделанных Софией Ротару на Украинском радио и в Киевской студии звукозаписи в 70-80-е годы, в том числе песен, ранее не издававшихся на пластинках и не исполнявшихся на концертах. На Украине альбом реализован тиражом в 300 000 копий. Также выпущен в России, объём продаж достиг отметки в 180 000 копий.

Альбом вошёл в десятку лучших альбомов Украины, в категории «Самый ностальгический». Многие из исполненных песен Софией Ротару стали частью украинской поп-фолк культуры.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Umka.com.ua Описание и оценка альбома
 Volodymyr Ivasyuk Official Fan-Club Site

Альбомы Софии Ротару
Альбомы 2004 года